Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Большинство населения составляют русские (90,3 %, 2010 г.). Также в области проживают армяне (2,6 %, в основном в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе, где они составляют большинство населения); украинцы (1,9 %), турки (0,9 %) и др.

Крупнейшие города

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Ссылки 
 О демографических и социально-экономических характеристиках населения отдельных национальностей Ростовской области (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года)

Население Ростовской области